Asigliano Veneto – comune italiano in provincia di Vicenza.
Asigliano Vercellese – comune italiano in provincia di Vercelli.